Sheridan é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Sheridan (Dakota do Norte)
Condado de Sheridan (Kansas)
Condado de Sheridan (Montana)
Condado de Sheridan (Nebraska)
Condado de Sheridan (Wyoming)

Desambiguações de topônimos